Doğanşar (district), een Turks district in de provincie Sivas
 Doğanşar (stad), de hoofdplaats van het Turkse district Doğanşar